Волче  може бити:

 Волче (Македонски Брод), насељено мјесто у општини Македонски Брод, Северна Македонија
 Волче (Пивка), насељено мјесто у општини Пивка, Република Словенија
 Волче (Толмин), насељено мјесто у општини Толмин, Република Словенија